Cinque unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Achates:

 – sloop da 13 cannoni varato nel 1573 e radiato nel 1605
 – sloop da 10 cannoni varato nel 1808 e naufragato nel 1810
 – brigantino da 16 cannoni varato nel 1807 come unità francese Milan, catturato nel 1809 e radiato nel 1818
 – cacciatorpediniere della classe Acasta, varato nel 1912 e radiato nel 1921
 – cacciatorpediniere della classe A, varato nel 1929 e affondato nel 1942